Православная газета:

 Православная газета (Екатеринбург)
 Православная газета (Мурманск)

Православные газеты